Bonacci – cognome italiano
 Filippo Bonacci (1809-1872) – politico italiano
 Maria Alinda Bonacci Brunamonti (1841-1903) – poetessa italiana
 Teodorico Bonacci (1838-1905) – politico italiano